Die Diamond Nine / Dynamic Bosnia & Herzegovina Open 2012 waren das 117. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 1. bis 3. März 2012 in Sarajevo in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Österreicher Albin Ouschan durch einen 9:3-Sieg im Finale gegen den Schweizer Dimitri Jungo.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Bosnia & Herzegovina Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
 Bosnia & Herzegovina Open 2012 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

117
Sportveranstaltung in Sarajevo
Poolbillardveranstaltung 2012
Billardturnier in Bosnien und Herzegowina